Mount Wilson ist der Name folgender Berge:
 Mount Wilson (Antarktika) im Grahamland
 Mount Wilson (Australien) in New South Wales
 Mount Wilson (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Mount Wilson (Kanada), in Kanada

Siehe auch:
 Mount-Wilson-Observatorium